DMO steht als Abkürzung für:

 Destinationsmanagementorganisation oder Destinationsmarketingorganisation, siehe Tourismusverein#Strukturen und Organisation
 Deutsche Modellsportorganisation, eine Modellsportversicherung, Wuppertal
 Dip Moveout, eine Kennzahl in der Seismik
 Direct Mode Operation in TETRA-Netzen, siehe Terrestrial Trunked Radio#DMO
 Direct Model Output, ein Verfahren zur numerischen Wettervorhersage
 DirectX Media Objects, eine Sammlung von Komponenten zur digitalen Verarbeitung von Mediendaten
 Distributed Management Objects, eine Schnittstelle zur automatisierten Verwaltung von Microsoft-SQL-Server-Installationen
 Domodedovo Airlines (, Domodedowskije awialini), eine ehemalige russische Fluggesellschaft, Sitz in Moskau nach dem ICAO-Code
 Flughafen Sedalia Memorial in Sedalia, US-Bundesstaat Missouri, nach dem IATA-Code

DMO